La línea 62 fue una línea de transporte urbano de Montevideo, creada para una línea servida por trolebuses y luego retomada con autobuses.

Desde sus inicios esta línea fue servida por la empresa municipal de Montevideo AMDET que unía Ciudadela con Pocitos. Este servicio se inauguró el 28 de marzo de 1951, siendo la primera línea ofrecida por trolebuses en Montevideo, Uruguay. Desde el 25 de octubre de 1975 (año de la disolución de AMDET) esta línea fue cedida a COOPTROL hasta el año 1992 y con el cierre definitivo del servicio los trolebuses en Montevideo, el servicio pasa a ser ofrecido por autobuses en manos de la compañía CUTCSA.

Recorrido original

Hacia Pocitos 
 Ciudadela
 Ciudadela
 Mercedes
 Eduardo Acevedo
 Guayabos
 Rivera
 Gabriel A. Pereira
 Juan Benito Blanco
 Pocitos

Hacia Ciudadela 
 Pocitos
 Juan Benito Blanco
 Miguel Barreiro
 Alejandro Chucarro
 Gabriel A. Pereira
 Rivera
 Juan A. Rodríguez (Sierra?)
 Colonia
 Ciudadela
 Ciudadela

Referencias 

Diario "La Mañana" (prensa escrita) - 28 de marzo de 1951
Diario "El Día" (prensa escrita) - 29 de marzo de 1951

Líneas de AMDET
Líneas de trolebuses de Montevideo